Jan Budzyński, duchowny rzymskokatolicki
 Jan Budzyński (1899-1971), aktor